Der Fan steht für:

 Der Fan (1982), deutscher Film aus dem Jahr 1982
 Der Fan, Verweistitel von The Fan (1996), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1996

Siehe auch:
 The Fan